Gerechtssteen (Jupille-sur-Meuse)
 Rode Steen - Leiden